Eine Welt-Preis steht für folgende Auszeichnungen:

 Eine Welt-Preis Baden-Württemberg 
 Eine Welt-Preis (Niedersachsen) des Kirchlichen Entwicklungsdienstes in Niedersachsen 
 Eine Welt-Preis (Nordkirche) der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland 
 Bayerischer Eine Welt-Preis